Thomas Bek ist der Name folgender Personen:

*Thomas Bek (St Davids) († 1293), Bischof von St Davids
Thomas Bek (Lincoln) (1283–1347), Bischof von Lincoln